Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Andrea Jaeger 3–6, 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Andrea Jaeger (finale)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi (primo turno)

 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek (secondo turno)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Andrea Leand (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1982